makk, terméstípus, mely például a tölgy (Quercus) növénynemzetségbe tartozó növényeknél fordul elő
 makk, a hímvessző része 
 makk, kártyaszín a magyar és a német kártyában